Brandenberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Brandenberg (Tirol),  Gemeinde in Tirol
Gemeindeteile:
 Brandenberg (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Brandenberg (Hürtgenwald), Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Brandenberg (Moorenweis), Ortsteil der Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Brandenberg (Schwarzwald), Ortsteil der Gemeinde Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Brandenberg (Seeshaupt), Ortsteil der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Brandenberg (Gemeinde Bad Ischl), Ortsteil von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Berge und Erhebungen sortiert nach Höhe:
 Brandenberg (Namibia) (2500 m), 150 Kilometer nordwestlich von Usakos, Namibia
 Brandenberg (Steinernes Meer) (2302 m), in den Berchtesgadener Alpen im Land Salzburg
 Brandenberg (Aachen) (355,4 m), eine Erhebung im Aachener Wald, Nordrhein-Westfalen
 Brandenberg (Kleve) (89,8 m), eine Erhebung Klever Reichswald, Nordrhein-Westfalen

Brandenberg ist der Familienname folgender Personen:
 ein Geschlecht aus dem Kanton Zug, Schweiz, siehe Brandenberg (Geschlecht)

 Anton Aloys Brandenberg (1853–1942), Schweizer Bildhauer
 August Burckhardt-Brandenberg (1896–1987), Schweizer Klassischer Philologe und Archivar
 Gerold Brandenberg (1733–1818), Stiftsbibliothekar des Klosters St. Gallen
 Johannes Brandenberg (1661–1729), Schweizer Maler
 Paul Brandenberg (1928–2014), Schweizer Politiker (CVP)
 Wilhelm Brandenberg (1889–1975), deutscher Maler der Neuen Sachlichkeit

Siehe auch:
 Brandenburg (Begriffsklärung)
 Brandenberger